Tuchfabrik steht für
 K.k. Feintuchfabrik Thys, Klagenfurt am Wörthersee
 Marx & Auerbach, Tuchfabrik in Aachen
 Tuchfabrik Aachen vormals Süskind & Sternau AG, Aachen
 Tuchfabrik Cattien, Forst (Lausitz)
 Tuchfabrik Delius, Aachen
 Tuchfabrik C.S. Elias, Cottbus
 Tuchfabrik Erckens, Aachen
 Tuchfabrik Gebr. Pfau, Crimmitschau
 Tuchfabrik Hasselbach & Westerkamp, Cottbus
 Tuchfabrik Hermann Elias, Cottbus
 Tuchfabrik Kesselkaul, Aachen
 Tuchfabrik (Kulturzentrum), Trier
 Tuchfabrik Müller, Euskirchen 
 Tuchfabrik Nellessen, Aachen
 Tuchfabrik Pastor/Neuwerk, Aachen
 Tuchfabrik Schneider & Duch, Forst (Lausitz)
 Tuchfabrik van Houtem/Lochner, Aachen
 Tuchfabrik Wilhelm Müller, Cottbus